Утром во вторник 24 марта 1969 года под Алма-Атой при взлёте потерпел катастрофу Ан-24 авиакомпании «Аэрофлот», в результате чего погибли 4 человека.

Самолёт 
Ан-24 с бортовым номером 46751 (заводской — 47300905, серийный — 009-05) был выпущен заводом Антонова 30 мая 1964 года и к 26 августа передан в Алма-Атинский авиаотряд Казахского управления гражданского воздушного флота. На момент катастрофы самолет имел 9607 часов налёта и 7577 циклов взлёт/посадка.

Катастрофа 
Самолёт выполнял рейс 2305 Алма-Ата - Свердловск с первой промежуточной посадкой в Караганде. Пилотирование осуществлял экипаж из 227 лётного отряда в составе: командира (КВС) , второго пилота , штурмана  и бортмеханика . В салоне работала бортпроводник . На борту находились 26 пассажиров. Небо над аэропортом во время взлета было затянуто слоисто-дождевыми облаками с нижней границей 150 метров, шёл слабый снег с дождём при северном (азимут 340°) ветре, видимость составляла 4 километра, .

В 06:37 экипаж осуществил взлёт по магнитному курсу 50°. Отрыв от полосы произошёл при скорости 180—200 км/ч, а на высоте 5—7 метров при скорости 200 км/ч были убраны шасси, после чего Ан-24 начал набирать высоту с вертикальной скоростью 3—4 м/с. На высоте около 30—50 метров командир заметил, что приборная скорость перестала увеличиваться, поэтому снизил вертикальную скорость до 1—2 м/с, что увеличило приборную скорость до 210—220 км/ч. На высоте 70—80 метров командир дал указание убрать закрылки из взлётного положения (15°). Но когда закрылки были убраны, через две—три секунды самолёт затрясло и он начал резко разворачиваться с креном вправо и терять высоту, несмотря на значительное отклонение рулей на вывод из данного положения.

Ан-24 развернулся вправо на 40—45° и продолжил полет по прямой без крена, теряя высоту и поступательную скорость (до 170 км/ч), а также всё больше задирая нос. В 750 метрах правее полосы, задев деревья, самолёт ударился хвостовой частью о землю на территории посёлка Красное Поле. От удара фюзеляж раскололся на две части, хвостовая часть отделилась. Самолёт полностью сгорел, а в посёлке были повреждены многие жилые и нежилые постройки. В катастрофе погибли стюардесса и три пассажира. Среди жителей посёлка погибших не было.

Причины катастрофы 

Наиболее вероятной причиной является потеря мощности одной или обеих  с момента уборки шасси с последующим уменьшением тяги правого двигателя на высоте 70—80 метров, что вызвало тряску и разворот самолёта с потерей поступательной скорости и снижением.
    
Особое мнение представителей МАП: Нарушение РЛЭ — выполнение взлёта с убранными закрылками, отрыв на скорости 180—190 км/ч с углом атаки 13° при возможном обледенении — самолет был обработан горячей водой, но не использовалась жидкость «Арктика».

Примечания 

Талгарский район
События 24 марта
Март 1969 года
1969 год в Казахстане
Авиационные происшествия в СССР 1969 года
Авиационные происшествия 1960-х годов в Казахстане
Авиационные происшествия в Алматинской области
Авиационные происшествия Казахского УГА
Авиационные происшествия с Ан-24
Авиационные происшествия вследствие отказа двигателей
Авиационные происшествия вследствие обледенения воздушного судна